

Statistiche

NBA

Regular season 

|-
| align="left"| 2010-11
| align="left"| 
| 79 || 63 || 26,2 || 39,7 || 35,6 || 69,6 || 3,0 || 1,9 || 0,7 || 0,7 || 9,0
|-
| align="left"| 2011-12
| align="left"| 
| 65 || 64 || 22,6 || 39,8 || 31,4 || 70,6 || 2,7 || 0,9 || 0,5 || 0,7 || 6,0
|-
| align="left"| 2012-13
| align="left"| 
| 50 || 21 || 19,1 || 40,7 || 32,3 || 77,1 || 2,5 || 0,7 || 0,4 || 0,4 || 8,0
|-
| align="left"| 2013-14
| align="left"| 
| 79 || 62 || 28,4 || 42,5 || 36,9 || 79,2 || 4,4 || 1,6 || 1,1 || 1,0 || 9,1
|-
| align="left"| 2014-15
| align="left"| 
| 76 || 59 || 29,5 || 41,4 || 35,1 || 80,4 || 4,2 || 1,6 || 0,8 || 0,6 || 9,9
|-
| align="left"| 2015-16
| align="left"| 
| 80 || 9 || 20,8 || 40,4 || 33,3 || 65,2 || 3,1 || 0,6 || 1,1 || 0,7 || 6,9
|-
| align="left"| 2016-17
| align="left"| 
| 68 || 3 || 11,9 || 36,5 || 24,6 || 64,7 || 2,7 || 0,3 || 0,4 || 0,4 || 2,7
|-
| align="left"| 2017-18
| align="left"| 
| 74 || 40 || 20,1 || 40,8 || 33,9 || 74,1 || 2,9 || 0,8 || 1,0 || 0,8 || 5,4
|-
| align="left"| 2018-19
| align="left"| 
| 26 || 13 || 14,5 || 39,8 || 38,0 || 66,7 || 2,1 || 0,6 || 0,5 || 0,3 || 3,7
|-
| align="left"| 2018-19
| align="left"| 
| 12 || 0 || 13,1 || 25,0 || 23,1 || 70,0 || 1,5 || 0,6 || 0,2 || 0,4 || 2,8
|- class="sortbottom"
| colspan="2" align="center" | Carriera
| 609 || 334 || 22,1 || 40,4 || 33,7 || 74,1 || 3,2 || 1,1 || 0,8 || 0,7 || 7,0
|}

Play-off 

|-
| align="center"| 2016
| align="left"| 
| 6 || 0 || 12,8 || 35,7 || 33,3 || 0,0 || 3,0 || 0,3 || 0,2 || 0,7 || 2,7
|-
| align="center"| 2017
| align="left"| 
| 3 || 0 || 3,6 || 0,0 || 0,0 || 50,0 || 0,7 || 0,0 || 0,3 || 0,0 || 0,3
|- class="sortbottom"
| colspan="2" align="center" | Carriera
| 9 || 0 || 9,7 || 35,7 || 33,3 || 80,0 || 2,2 || 0,2 || 0,2 || 0,4 || 1,9
|}

Palmarès

Squadra

Panathīnaïkos: 2019-20

Individuale
NCAA AP All-America First Team (2010)
NBA All-Rookie Second Team (2011)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sportivi afroamericani